Niemcy:
 Böhl – dzielnica gminy Lindlar w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Oberberg
 Böhl – góra

Osoby:
 Eduard Böhl – niemiecki teolog

Zobacz też:
 Böhl-Iggelheim
 Sankt Peter-Böhl